Monte Santo di Gorizia  (in sloveno: Sveta Gora) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Nova Gorica, situato sull'omonimo monte.

Altri progetti 

Insediamenti di Nova Gorica